EGP est un sigle qui peut signifier :
 Espace de glisse parisien 18, un skatepark parisien dans le  ;
 Exterior gateway protocol, un terme générique utilisé pour désigner les protocoles de routage EGP et BGP ;
Exterior Gateway Protocol, un protocole de routage externe particulier, obsolète depuis la mise en place de BGP ;
  (en français, ), un nom porté par plusieurs guérillas ;
 Experimental Geodetic Payload, un satellite géodésique japonais ;
 European Green Party (en français, Parti européen des verts) ;
 électronique grand public, le secteur d'activité de production d'appareils électroniques à destination du grand public ;
 Entité de gestion de la portabilité, un organisme chargé de la portabilité des numéros de téléphone lorsqu'on change d'opérateur téléphonique.

EGP est un code qui peut signifier :
 livre égyptienne, la monnaie de l'Égypte, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).